officiële IJdoornlaanbrug: IJdoornlaanbrug (Rijksweg 10); viaduct in de Rijksweg 10 over de IJdoornlaan, Amsterdam-Noord
officieuze IJdoornlaanbrug: Brug 970, ophaalbrug in de IJdoornlaan over het Noordhollandsch Kanaal, Amsterdam-Noord